Петржак — фамилия.

Известные носители:
 Петржак, Константин Антонович (1907—1998) — доктор физико-математических наук, один из основателей советской экспериментальной ядерной физики
 Петржак, Ян — польский сатирик